La Lliga de Campions de l'AFC és el torneig de clubs més important a Àsia, equivalent a la Lliga de Campions de la UEFA o la Copa Libertadores d'Amèrica. El guanyador obté una plaça com a representant asiàtic al Campionat del Món de Clubs.

Palmarès

Copa de Clubs d'Àsia

Lliga de Campions de l'AFC